Geohowdenius — род жуков из подсемейства Geotrupinae, семейства Навозники-землерои.

Перечень видов 
 Род: Geohowdenius Latreille, 1796
 Вид: Geohowdenius egeriei (Germar, 1824)
 Вид: Geohowdenius opacus (Haldeman, 1853)

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — genus Geohowdenius Zunino, 1984

Навозники-землерои
Роды жесткокрылых